Кратер Кроммелин (), не путать с кратером Кроммелин на Марсе, — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь английского астронома Эндрю Кроммелина (1865—1939) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Кроммелин являются кратер Берлаге на северо-западе; кратер Эйкман на севере-северо-востоке; кратер Даусон на востоке; кратер Чан Ю-Че на востоке-юго-востоке; кратер Зееман на востоке-юго-востоке и кратер Нумеров на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 93,5 км, глубина 2,8 км.

Кратер Кроммелин имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования, превратившись в трудно различимое понижение местности. Вал сглажен, в восточной части практически полностью разрушен, в северо-западной части перкрыт сателлитным кратером Кромеллин X (см. ниже).  Дно чаши испещрено множеством кратеров различного размера, из которых выделяются останки небольшого кратера в северной части чаши и пара чашеобразных кратеров в южной части. В центре чаши расположено округлое повышение местности.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Кроммелин C относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны